De Grand Prix-wegrace van Hongarije 1992 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 12 juli 1992 op de Hungaroring nabij Mogyoród, Hongarije.

Uitslag

500 cc
Àlex Crivillé werd gediskwalificeerd omdat hij op een opdrogende baan van machine wisselde, wat volgens de reglementen niet toegestaan was.

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1992
Hongarije